Brillouet peut désigner :

Patronyme 
 André Brillouet, homme politique français ;
 Maurice Brillouet, homme politique français.

Toponyme 
 Saint-Étienne-de-Brillouet, commune de Vendée.